Джордж Берроуз — это:
  (1771—1846) — английский врач.
  (1801—1887) — английский врач.
  (1832—1909) — американский политик.
  (1910—1987) — канадский пловец.
  (род. 1998) — британский крикетчик.
 Берроуз, Джордж (1650—1692) — английский пастор.
 Берроуз, Джордж (1827—1917) — британский генерал.